

Cinema 
Little Big Shot – film del 1935 diretto da Michael Curtiz
Little Big Shot – film del 1952 diretto da Jack Raymond

Televisione 
Little Big Shot – episodio del 1964 della serie televisiva  I rangers della foresta